Ящик — ёмкость (вместилище) в форме многогранника, чаще всего — прямоугольного параллелепипеда.
 Ящик, Тимофей Ксенофонтович (1878—1946) — камер-казак при Николае II и Марии Фёдоровне.
 Бомбовый ящик
 Почтовый ящик (значения)
 Чёрный ящик (значения)
 Абонентский ящик
 Избирательный ящик
 Электронный ящик
Лутбокс, компонент некоторых компьютерных игр, часто называемый по-русски ящиком